Langton (Durham), een plaats in het Engelse graafschap Durham
 Langton (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire
 Langton by Spilsby, een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
 Langton by Wragby, een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
 Langton near Horncastle, een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire